Le gouvernement Suárez peut désigner ces gouvernements espagnols :

Gouvernement Suárez , entre le  et le  ;

Gouvernement Suárez , entre le  et le  ; 
 Gouvernement Suárez , entre le  et le .